Zukići est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
Zukići, un village situé dans la municipalité de Kalesija, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Zukići, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Zukići, un village situé dans la municipalité de Živinice, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.